Desa Katemas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Katemas (administrativ by i Indonesien, lat -7,24, long 112,39), Jawa Timur, 
 Desa Katemas (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 112,28), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar